

Integralna część wsi w Polsce 
 Wg TERYT jest 1
 Kołtyniany – część wsi Lipiec w woj. pomorskim, w pow. sztumskim, w gminie Stary Dzierzgoń

Miejscowości i gminy na Litwie 
 Kołtyniany (lit. Kaltanėnai) – miasteczko na Litwie, w okręgu wileńskim, w rejonie święciańskim
 Kołtyniany – gmina z siedzibą w ww. miejscowości
 Kołtyniany (lit. Kaltinėnai) – miasteczko na Litwie, w okręgu tauroskim, w rejonie szyłelskim